Trudnoća, ljudska trudnoća
 Trudnoća kod mužjaka, inkubacija jednog ili više embrija ili fetusa od muških pripadnika neke vrste. 
 Trudnoća kod sisavaca
 Trudnoća kod riba